SKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Broadford, Isola di Skye (Regno Unito)
 SKL (Sumerian King List, Lista reale sumerica) – antico testo in sumero che elenca i re sumerici